Silfverberg ist der Nachname einer schwedischen Familie von Eishockeyspielern 

 Conny Silfverberg (* 1959) (Bruder von Jan-Erik)
 Joel Silfverberg (* 1993)

 Jan-Erik Silfverberg (* 1953) (Bruder von Conny)
 Jakob Silfverberg (* 1990)
 Joakim Silfverberg (* 1989)

und weiterer schwedischer Eishockeyspieler
 Andreas Silfverberg Ahlberg (* 1991)
 Mattias Silfverberg (* 1987)